Вахнянин — українське прізвище.

 Вахнянин Анатоль Климович (1841—1908) — український громадсько-політичний діяч, композитор, педагог і журналіст.
 Вахнянин Богдан Іванович (1886—1940) — композитор, диригент, громадсько-музичний діяч. Небіж А. Вахнянина.
 Вахнянин Остап (1890—1924) — перший український пластовий і культурний діяч на Закарпатті.

Українські прізвища